El término «cizallamiento»  puede referirse a:
 Cizallamiento (geometría).
 Módulo de cizallamiento.
 Tensión de cizalladura o tensión cortante.
 Cortado mediante cizalla.